Gouvernement Henri Brisson (1) du  au .
 Gouvernement Henri Brisson (2) du  au .

Voir aussi 
 Henri Brisson